Свято-Елизаветинский монастырь — ряд православных монастырей в Белоруссии, России, Украине, Германии:

 Свято-Елизаветинский монастырь (Алапаевск) — монастырь в России.
 Свято-Елизаветинский монастырь (Бухендорф) — женский монастырь в Германии.
 Свято-Елизаветинский монастырь (Жовтневое)
 Свято-Елизаветинский монастырь (Калининград) — монастырь в России.
 Свято-Елизаветинский монастырь (Минск) — женский монастырь в Белоруссии.
 Свято-Елисаветинский монастырь (Камышеваха)